Divizia 20 ardeleană a fost o mare unitate de artilerie, de nivel tactic, din Armata României, care a participat la acțiunile militare postbelice, din perioada 1918-1920, fiind formată din Brigada 49 Infanterie și Brigada 50 Infanterie.

Compunerea de luptă
În perioada campaniei din 1919, brigada a avut următoarea compunere de luptă:
Divizia 20 ardeleană
Brigada 49 Infanterie - comandant: colonel Mărculescu Rafael
Brigada 50 Infanterie - comandant: colonel Miron Vasile
Brigada 20 Artilerie - comandant: colonel Batunoiu A.
Regimentul 39 Artilerie
Batalion 20 Pionieri - comandant: maior Moscu Th.

Participarea la operații

Campania anului 1919

În cadrul acțiunilor militare postbelice,  Divizia 20 ardeleană a participat la acțiunile militare în dispozitivul de luptă al Diviziei 2 Infanterie, participând la Operația ofensivă la vest de Tisa.

Comandanți 
 General Davari M.

Note

Bibliografie 
 Drăgănescu Constantin, Campaniile din 1848/1849 și 1919 în Transilvania și Ungaria, Tipografia „Isvorul”, București, 1930
 Kirițescu, Constantin, Istoria războiului pentru întregirea României, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989
 Mărdărescu Gheorghe, Campania pentru desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920), Editura Cartea Românească, București, 1921
 Preda Dumitru; Alexandrescu Vasile; Prodan Costică, În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, București, 1994

Vezi și 
Ordinea de bătaie a Armatei României în Transilvania, iulie 1919

 

Unități militare române participante la operațiile militare postbelice (1918-1920)